Йо́рис Мате́йсен (, произношение ; род. 5 апреля 1980, Гойрле, Северный Брабант) — нидерландский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции центрального защитника. Вице-чемпион мира 2010 года.

Карьера 

Воспитанник клуба «Виллем II» из Тилбурга, в составе которого дебютировал 27 февраля 1999 года в матче с «Утрехтом». После шести сезонов в «Виллеме II» перешёл в клуб АЗ из Алкмара, откуда уже попал в национальную сборную (первый матч 17 ноября 2004 года против сборной Андорры). С лета 2006 года являлся основным игроком обороны немецкого «Гамбурга». Был одним из основных защитников сборной Нидерландов на чемпионате мира в ЮАР, где нидерландцы дошли до финала, но уступили в дополнительное время сборной Испании. Матейсен сыграл в 6 из 7 матчей сборной (пропустил четвертьфинал с Бразилией из-за повреждения) и получил 1 жёлтую карточку (на 117-й минуте финала). Участвовал также в чемпионате мира 2006 года в Германии (сыграл в 3 из 4 матчей сборной на турнире) и в чемпионате Европы 2008 года (3 из 4 матчей). На провальном для нидерландцев чемпионате Европы 2012 года сыграл в 2 из 3 матчей (пропустил стартовую игру против Дании из-за травмы). Тренер сборной Нидерландов Берт ван Марвейк после чемпионата Европы назвал Йориса в числе тех футболистов, с кем не намерен работать в сборной в дальнейшем. На следующий день стало известно об отставке самого ван Марвейка.

Будучи правшой, в клубе и сборной Матейсен играл обычно на позиции левого центрального защитника. В «Гамбурге» выступал под 5-м номером, а в сборной — под четвёртым, так как под 5-м долгие годы играл Джованни ван Бронкхорст.

Летом 2011 года перешёл из «Гамбурга» в испанскую «Малагу» вместе со своим многолетним партнёром по национальной сборной форвардом Рудом ван Нистелроем. В «Малаге» взял себе 14-й номер.

В августе 2012 года Йорис перешёл в «Фейеноорд», который нуждался в центральном защитнике после ухода Рона Влара в английскую «Астон Виллу». В своей дебютной игре против «Херенвена», состоявшейся 18 августа, Матейсен был удалён с поля на 76-й минуте за фол последней надежды в собственной штрафной.

Личная жизнь 
Женат на Кристел ван Рейн, в отношениях с которой с 2000 года. У них 2 сына — Йенс-Йорис и Джулиан.

Статистика клубных выступлений 
После сезона 2011/12

Примечания

Ссылки 
 
 Матейсен в сборной Нидерландов
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Фейеноорд»